Don't Care е първи ЕР албум на американската дет метъл група Obituary. Издаден е само в САЩ. Заснет е музикален клип за песента Don't Care, която разказва за замърсяването причинено от човека.

Състав 
 Джон Тарди – вокали
 Доналд Тарди – барабани
 Алън Уест – китара
 Тревор Перес – китара
 Франк Уоткинс – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Албуми на Обичуъри
Музикални албуми от 1994 година